

 Historicisme, en art : pratique consistant à revenir à l'usage de styles anciens.

 Historicisme, en économie : courant de pensée rejetant la méthodologie et les thèses de l'économie classique britannique dérivée de Ricardo et du marginalisme.

 Historicisme, en historiographie et en philosophie : concept selon lequel le contexte historique détermine les connaissances, les pensées, les valeurs et la vérité d'une époque.